Switch kan syfta på:

 Switch – en nätverkskomponent
 Switch (DJ) – Dave Taylor, en brittisk diskjockey
 Switch (kortspel) - ett kortspel av samma typ som vändåtta
 Switch (1991) – en amerikansk film från 1991 i regi av Blake Edwards
 Switch (2007) – en norsk film från 2007
 Nintendo Switch – en spelkonsol utvecklad av Nintendo

Se även
 Switch Creek